Miejscowości w USA:
 Palatine – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Palatine – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
Gminy w USA:
 Palatine (ang. Palatine Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Palatine (ang. Palatine Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Palatine (ang. Palatine Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora